Saran ist der Name folgender geographischer Orte:

 Saran (Loiret), Kleinstadt in Frankreich
 Saran (Distrikt), Verwaltungsdistrikt im indischen Bundesstaat Bihar
 Saran (Division), Division im indischen Bundesstaat Bihar
 Saran (Afghanistan), Dorf im Südosten Afghanistans
 Saran (Kasachstan), Stadt im Gebiet Qaraghandy, Kasachstan
 Sarau (Osttimor), historisches Reich im heutigen Osttimor

Saran ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Saran (* 1968), deutscher Fernsehregisseur und Drehbuchautor
 Franz Saran (1866–1931), deutscher Germanist und Metriker
 Mary Saran (1897–1976), deutsche Publizistin
 Richard Saran (1852–1925), deutscher Architekt
 Shriya Saran (* 1982), indische Schauspielerin
 Shyam Saran (* 1946), indischer Politiker

Saran steht außerdem für:

 Saran (Kunststoff), Handelsname eines Kunststoffs
 Variante der indischen Streichlaute Sarangi in Kashmir